Propaanbommen zijn gasflessen gevuld met propaan. Deze gasflessen kunnen op een aantal manieren ontploffen, waardoor een enorme explosie ontstaat. Een voorbeeld hiervan is het met een kogel door de gasfles schieten. Bij deze explosie, afhankelijk van de hoeveelheid propaan, kan er een enorme druk ontstaan, waardoor alles in de buurt wordt opgeblazen (bijvoorbeeld ramen en deuren). Propaan is duur en niet overal te koop.

Propaanbommen zijn onder andere gebruikt bij de Moorden op Columbine High School.

Bom